Paradela kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Paradela (freguesia i Portugal, Aveiro), Sever do Vouga, 
 Paradela (freguesia i Portugal, Braga), Barcelos, 
 Paradela (freguesia i Portugal, Bragança, Miranda do Douro), 
 Paradela (freguesia i Portugal, Bragança, Mogadouro), 
 Paradela (freguesia i Portugal, Coimbra), Penacova, 
 Paradela (freguesia i Portugal, Vila Real, Chaves), 
 Paradela (freguesia i Portugal, Vila Real, Montalegre), 
 Paradela (freguesia i Portugal, Viseu), Tabuaço,

Spanien 

 Paradela (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Paradela (kommun i Spanien, Galicien, Provincia de Lugo, lat 42,75, long -7,59), 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar